Cenotaph – gruppo musicale turco
 Cenotaph – EP dei Bolt Thrower del 1991
 Cenotaph – singolo degli X Marks the Pedwalk del 1992
 Cenotaph – album di Bass Communion del 2011